Haydar () est un prénom masculin d'origine arabe (Haydar) et l'un des noms du lion.

Personnalité désignée par ce prénom 
Haydar peut désigner :
 Sheikh Haydar, mort en 1488, chef spirituel de l'ordre Safavieh, gendre du chef turkmène Uzun Hasan, petit-fils par alliance de l'empereur Jean IV de Trébizonde et père de Chah Ismail  de la dynastie des Séfévides.

Patronyme 

 Darren Haydar (1979-), joueur canadien de hockey sur glace.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme